Мексику на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сто шістдесят чотири спортсмени у двадцяти семи видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Олімпійський комітет Куби на сайті Міжнародного олімпійського комітету   

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020